Origins — многозначный термин.

Музыка 
  (2013) — альбом ирландской пост-рок-группы God Is an Astronaut.
 Origins (2014) — альбом швейцарской фолк-метал-группы Eluveitie.
 Origins (2018) — альбом американской инди-рок-группы Imagine Dragons.
  (2016) — альбом Эйса Фрейли.
  (2020) — альбом Эйса Фрейли.

Литература 
 Origins (1977) и Origins Reconsidered (1992) — книги об эволюции палеоантрополога Ричарда Лики и Роджера Льюина.
 Origins (2004) — книга Нила Деграсса Тайсона по космологии.
 Origins (2019) — книга британского астробиолога Льюиса Дартнелла о влиянии Земли на историю человечества.

Прочее 
 Origins Award — американская премия в области игр.

См. также 
 Origines (2004) — мемуары французского писателя Амина Маалуфа.